Руслан Плиев:
 Плиев, Руслан Султанович (1942—2012) — председатель Народного Собрания — Парламента Республики Ингушетия с 1995 по 2003 год.
 Плиев, Руслан Фёдорович (род. 1941) — советский борец вольного стиля. Мастер спорта СССР.